Altmannsdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Altmannsdorf (Wien), ehemalige Vorort, heute Teil des 12. Wiener Gemeindebezirks Meidling
 Altmannsdorf (Gemeinde Dorf), Ortschaft in der Gemeinde Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Altmannsdorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde der Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Altmannsdorf (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Altmannsdorf (Michelau im Steigerwald), Ortsteil der Gemeinde Michelau im Steigerwald, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Altmanns